LDC peut signifier :

Divers 
Lysine décarboxylase, une enzyme de la famille des lyases
LdC Lettre de château
Lyon Dubaï City, projet de reconstitution de la ville de Lyon à Dubai

Compétitions sportives

Football 
 Ligue des champions de l'AFC (Édition en cours) 
 Ligue des champions de la CAF (Édition en cours) 
 Ligue des champions de l'UEFA (Édition en cours)

Handball 
 Ligue des champions de handball masculin
 Ligue des champions de handball féminin

Entreprises 
LDC, (Lambert Dodard Chancereul), entreprise agroalimentaire française.
LDC, (Lebanese Diaspora Chanel), chaîne de télévision libanaise
Groupe Louis-Dreyfus, (Louis Dreyfus Company), entreprise de négoce spécialisé dans les matières premières

Informatique
Long Distance Commuters
LDC (pour LLVM D Compiler): compilateur pour le langage de programmation D qui utilise le backend LLVM